Smash steht für:
 Jugendwort des Jahres (Deutschland) (2022)
 Schmetterball im Sport (Tennis, Tischtennis, Badminton, Volleyball; von englisch: to smash = zerschmettern), ein sehr schneller Angriffsschlag, der für den Gegner schwer abzuwehren ist
 Smash-Hit, allgemein für einen „Riesenerfolg“ im Musikgeschäft (z. B. ein auf Anhieb erfolgreicher Schlager)
 Smash (Cocktail), ein Cocktail mit frischen Kräutern und Früchten
 Smash (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie des Senders NBC
 Smash (Martin-Solveig-Album), Album des DJs Martin Solveig
 Smash (Musikband), britische Punkrockband
 Smash (The-Offspring-Album), ein Album der Gruppe The Offspring
 Smash!, eine CD-Serie von Musik-Samplern aus den 2000er-Jahren 

Smash ist das Pseudonym von
 Barry Darsow (* 1959), einem US-amerikanischen Wrestler

SMASH steht für:
 Systems Management Architecture for Server Hardware, Systemmanagementstandards für Server Hardware, siehe Distributed Management Task Force
 Standard Model Axion Seesaw Higgs portal inflation, siehe Standardmodellerweiterung

Abkürzung